Татья́на Алекса́ндровна Ку́хта (род. 13 июня 1990 года, Верхолесье) — белорусская гребчиха (академическая гребля), трёхкратная чемпионка Европы, победительница и призёр этапов Кубка мира, молодёжных и республиканских регат. На соревнованиях представляет Брестскую область, мастер спорта международного класса. Член сборной Белоруссии с 2008 года, участница Олимпийских игр 2016 года в заездах парных двоек.

Биография 
Татьяна Кухта родилась 13 июня 1990 года в деревне Верхолесье Кобринского района Брестской области. В детстве ходила в легкоатлетическую секцию, в течение четырёх лет выступала в такой дисциплине как метание диска, тем не менее, существенных достижений здесь не добилась и решила сменить вид спорта. Активно заниматься академической греблей начала в возрасте 17 лет, проходила подготовку в брестском училище олимпийского резерва и в брестском областном центре олимпийского резерва по гребле, тренировалась под руководством тренеров А. Н. Попенко и В. В. Синельщикова.

Первого серьёзного успеха добилась в 2008 году, когда выиграла бронзовую медаль на молодёжном чемпионате мира в Австрии и благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на взрослом чемпионате Европы в Афинах, где взяла бронзу в зачёте распашных восьмиместных экипажей с рулевой и в зачёте безрульных распашных двоек. Год спустя в парных четвёрках была четвёртой на этапе Кубка мира в швейцарском Люцерне и восьмой на чемпионате мира в польской Познани, кроме того, в парных двойках одержала победу на молодёжном чемпионате мира в чешском городе Рачице и финишировала пятой на домашнем европейском первенстве в Бресте. Ещё через год закрыла десятку сильнейших на этапе мирового кубка в Швейцарии, в двойках добыла бронзу на молодёжном чемпионате мира и пришла к финишу четвёртой на чемпионате Европы в португальском Монтемор-у-Велью.

В 2011 году Кухта поучаствовала во всех трёх этапах Кубка мира и на двух из них стала бронзовым призёром программы женских парных двоек. На молодёжном чемпионате мира в Голландии заняла в той же дисциплине шестое место, на взрослом мировом первенстве, прошедшем на Бледском озере в Словении, 17-е. При этом на чемпионате Европы в болгарском Пловдиве выиграла серебряную медаль в распашных восьмёрках с рулевой и показала шестой результат в парных двойках. На чемпионате Европы 2012 года в итальянском Варезе вместе с напарницей Екатериной Шлюпской завоевала золотую медаль в парных двойках и была четвёртой в распашных восьмёрках. Выиграла бронзу на молодёжном чемпионате мира в Литве, на этапе Кубка мира в Люцерне стала пятой. Также в восьмёрках пыталась пройти отбор на летние Олимпийские игры в Лондоне, однако в квалификационном заезде показала третье время.

На чемпионате Европы 2013 года в испанской Севилье Кухта финишировала в восьмёрках четвёртой, остановившись в шаге от пьедестала, при этом на чемпионате мира в корейском Чхунджу дошла только до утешительного финала «Б» и расположилась в итоговом протоколе на десятой строке. Будучи студенткой, выступила на летней Универсиаде в Казани, откуда привезла награду серебряного достоинства, выигранную в зачёте парных двоек. В следующем сезоне во второй раз получила титул чемпионки Европы, одержав победу на соревнованиях в сербском Белграде — при этом её партнёршами помимо Шлюпской были знаменитая Екатерина Карстен и Юлия Бичик.

Имеет высшее образование, окончила Белорусский государственный университет физической культуры, где обучалась на факультете физической культуры. За выдающиеся спортивные достижения удостоена почётного звания «Мастер спорта Республики Беларусь международного класса».

Примечания

Ссылки 
 

Гребцы (академическая гребля) Белоруссии
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Европы по академической гребле
Выпускники Белорусского университета физической культуры